Bettina Redlich (Innsbruck, Tirol, 19 de dezembro de 1963) é uma atriz austríaca.

Com 14 anos, Bettina frequentou a escola de drama de Innsbruck e, em seguida, a escola de música Susi Nicolettis em Viena. Dois anos mais tarde, ela contracenou no teatro Schauspielhaus, em Bochum, na estréia de Herbert Achternbusch's Susn. Logo depois, atuou em Munique, Viena e Zurique.

Redlich também trabalha na radiodifusão para a Bayerische Rundfunk e fala alemão. Ela faz a dublagem da voz de Juliette Binoche em Der Husar auf dem Dach.

Bettina Redlich mora com seu marido e seus dois filhos perto de Munique.

Teatro

 Schauspielhaus Bochum
 Volkstheater München
 Bayerisches Staatsschauspiel
 Wiener Burgtheater
 Schauspielhaus Zürich

Filmografia
 1980 und 1988: Der Millionenbauer
 1984: Rambo Zambo
 1985 bis 1988: Der Alte
 1986 bis 1992: Die Hausmeisterin
 1993 bis 1994: Peter und Paul
 1995: Die Fernsehsaga – Eine steirische Fernsehgeschichte
 2001: Wambo
 2001: Nirgendwo in Afrika
 2004: Der Untergang
 2005: Grenzverkehr
 2007: Beste Zeit
 2008: Beste Gegend
 2008: Liesl Karlstadt und Karl Valentin

Atores da Áustria
Naturais de Innsbruck